Zeynep est un prénom féminin d'origine turque, translittéré de l'arabe Zainab, qui signifie la "précieux de son père", et est notamment porté par :

Zeynep Ahunbay (1946-), une spécialiste de l'Antiquité
Zeynep Değirmencioğlu (1954-), une actrice turque
Zeynep Ersan Berdoz (1967-), journaliste 
Zeynep Ergun, professeur à l'Université d'Istanbul
Zeynep Koltuk, une actrice et une présentatrice de télévision
Zeynep Sever, Miss Belgique 2008
Zeynep Tokuş (1977-), actrice et mannequin
Zeynep Üçbaşaran, pianiste turque

Prénom féminin
Prénom turc